Według oficjalnych danych z 2008 roku, Algieria posiadała ponad 190 miast o ludności przekraczającej 13 tys. mieszkańców. Stolica kraju Algier jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 2 miasta z ludnością 500 tys.-1 mln.; 37 miast z ludnością 100-500 tys.; 46 miast z ludnością 50-100 tys.; 99 miast z ludnością 25-50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Algierii 
Największe miasta w Algierii według liczebności mieszkańców (stan na 14.04.2008):

Alfabetyczna lista miast w Algierii 
(w nawiasie nazwa oryginalna w języku arabskim, czcionką pogrubioną wydzielono stolicę kraju)
 Adrar (أدرار)
 Aflu (آفلو)
 Ajn ad-Difla (عين الدفلى)
 Ajn al-Hadżal (عين الحجل)
 Ajn al-Milh (عين الملح)
 Ajn Arnat (عين أرنات)
 Ajn at-Turk (عين الترك)
 Ajn Azal (عين ازال)
 Ajn Bassam (عين بسام)
 Ajn Bunjan (عين البنيان)
 Ajn Fakrun (عين الفكرون)
 Ajn Karsza (عين كرشة)
 Ajn Malila (عين مليلة)
 Ajn Smara (عين سمارة)
 Ajn Taja (عين طاية)
 Ajn Tumuszanat (عين تموشنت)
 Ajn Tuta (عين التوتة)
 Ajn Walman (عين أولمان)
 Ajn Wisara (عين وسارة)
 Akbu (أقبو)
 Al-Abadia (العبادية)
 Al-Achdarijja (الأخضرية)
 Al-Affrun (العفرون)
 Al-Aghwat (الأغواط)
 Al-Ajn al-Bajda (عين البيضاء)
 Al-Ajn as-Safra (عين الصفراء)
 Al-Arba’a (الاربعاء)
 Al-Aszur (العاشور)
 Al-Attaf (العطاف)
 Al-Azazika (عزازقة)
 Al-Bajad (البيض)
 Al-Bajada (البياضة)
 Al-Barwakijja (البرواقية)
 Al-Bulajda (البليدة)
 Al-Buwajra (البويرة)
 Al-Churub (الخروب)
 Algier (الجزائر)
 Al-Hadżar (الحجار)
 Al-Harrusz (الحروش)
 Al-Idrisijja (الادريسية)
 Al-Karara (القرارة)
 Al-Kulaja (المنيعة)
 Al-Kull (القل)
 Al-Midija (المدية)
 Al-Magha’ir (المغير)
 Al-Mahmal (المحمل)
 Al-Mahdijja (المهدية)
 Al-Masila (المسيلة)
 Al-Maszrija (مشرية)
 Al-Milia (الميلية)
 Al-Muhammadijja (المحمدية)
 Al-Ulma (العلمة)
 Al-Wadi (الوادى)
 Ammi Mussa (عمي موسى)
 Annaba (عنابة)
 Ar-Ramszi (الرمشى)
 Ar-Ruwajba (الرويبة)
 Arziw (أرزيو)
 As-Sanija (السانية)
 Asz-Szari’a (الشريعة)
 At-Tahir (الطاهير)
 At-Tarif (الطارف)
 Aulad Dżalal (أولاد جلال)
 Aulad Hadadż (أولاد هداج)
 Aulad Majmun (أولاد ميمون)
 Aulad Musa (أولاد موسى)
 Aulad Salama (أولاد سلامة)
 Azzaba (عزابة)
 Bab az-Zuwar (باب الزوار)
 Bani Saf (بني صاف)
 Baraki (براقي)
 Barika (بريكة)
 Barrijjan (بريان)
 Baszszar (بشار)
 Batina (باتنة)
 Beni Tamu (بني تامو)
 Bidżaja (بجاية)
 Bir al-Atir (بئر العاتر)
 Birin (بيرين)
 Biskra (بسكرة)
 Bu Isma’il (بواسماعيل)
 Bu Saada (بوسعادة)
 Budawwau (بودواو)
 Bufarik (بوفاريك)
 Bukadir (بوقادير)
 Bukara (بوقارة)
 Bumardas (بومرداس)
 Burdż al-Bahri (برج البحري)
 Burdż al-Kifan (برج الكيفان)
 Burdż al-Mana’il (برج منايل)
 Burdż Bu Urajridż (برج بوعريرج)
 Chamis al-Chaszna (خميس الخشنة)
 Chamis Miljana (خميس مليانة)
 Chanszala (خنشلة)
 Dar al-Bajda (الدار البيضاء)
 Dar Szujuch (دار الشيوخ)
 Didusz Murad (ديدوش مراد)
 Draa Ben Chedda (ذراع بن خدة)
 Draria (درارية)
 Duera (دويرة)
 Dżamaa (جامعة)
 Dżidżili (جيجل)
 Dżilfa (الجلفة)
 Fajd al-Butma (فيض البطمة)
 Ferdżiua (فرجيوة)
 Faranda (فرندة)
 Ghardaja (غرداية)
 Ghazawat (الغزوات)
 Ghulajzan (غليزان)
 Grarem Guga (قرام قوقة)
 Hadżut (حجوط)
 Hamma Buzian (حامة بوزيان)
 Hammam Bu Hadżar (حمام بو حجر)
 Hasi Bahbah (حاسي بحبح)
 Hasi Bunif (حاسي بونيف)
 Hasi Masud (حاسى مسعود)
 Hannaja (الحناية)
 Illizi (ايليزى)
 Kais (قايس)
 Kalima (قالمة)
 Kamar (قمار)
 Kasr al-Buchari (قصر البخارى)
 Konstantyna (قسنطينة)
 Kudajjil (قديل)
 Ksar Szallala (قصر الشلالة)
 Les Eukalyptus (الكليتوس)
 Maatka (المعاتقة)
 Maghnijja (مغنية)
 Masad (مسعد)
 Matlili (متليلي)
 Mefta (مفتاح)
 Mila (ميلة)
 Miljana (مليانة)
 Muaskar (معسكر)
 Mudaurusz (مداوروش)
 Mustaghanam (مستغانم)
 Muzaja (موزاية)
 Naama (النعامة)
 N'Gaus (نقاوس)
 Nidruma (ندرومة)
 Oran (وهران)
 Raghaja (رغاية)
 Ras al-Wad (راس الواد)
 Reguiba (الرقيبة)
 Saida (سعيدة)
 Sanijjat al-Ahad (ثنية الاحد)
 Satif (سطيف)
 Saukar (السوقر)
 Sabdu (سبدو)
 Sadrata (سدراتة)
 Sebaïne (سبعين)
 Sidi Amar (سيدي عامر)
 Sidi Bu-l-Abbas (سيدي بلعباس)
 Sidi Chalid (سيدي خالد)
 Sidi Isa (سيدي عيسى)
 Sidi Mussa (سيدي موسى)
 Sidi Ukba (سيدي عقبة)
 Sik (سيق)
 Staueli (سطاوالي)
 Sufajsif (سفيزف)
 Suk Ahras (سوق أهراس)
 Sukajkida (سكيكدة)
 Sur al-Ghizlan (صور الغزلان)
 Szalghum al-Id (شلغوم العيد)
 Szallalat al-Azawira (شلالة العذاورة)
 Szalif (الشلف)
 Szarszal (شرشال)
 Szeraga (الشراقة)
 Szetuan (شتوان)
 Tadżananet (تاجنانت)
 Talaghima (ثلارغمة)
 Tamanrasset (تامنغست)
 Tanas (تنس)
 Taulaka (طولقة)
 Tighannif (تيغنيف)
 Tibissa (تبسة)
 Tijarat (تيارت)
 Tilimsan (تلمسان)
 Tinduf (تندوف)
 Tipasa (تيبازة)
 Tisamsilt (تيسمسيلت)
 Tizi Wuzu (تيزىوزو)
 Tukkurt (توغرة)
 Umm al-Bawaki (أم البواقي)
 Wadi Rahju (وادى رهيو)
 Wad Zenati (وادي زناتي)
 Wanza (الونزة)
 Warkala (ورقلة)
 Zighut Jusuf (زيغود يوسف)

 
Algieria